Murschid bezeichnet

 Sufismus#Der Scheich, im Sufismus Lehrer

Murschid ist der Name folgender Personen:

 Nasir ibn Murschid (* vor 1624–1649), Imam von Oman (1624–1649)
 Sulaimān Murschid (1907–1946), syrischer religiöser und politischer Führer